Zé Roberto est le surnom de :
 José Roberto da Silva Júnior (1974), footballeur international brésilien évoluant au Grêmio ;
 José Roberto de Oliveira (1980), footballeur brésilien évoluant au SC Internacional ;
 José Roberto Marques, ancien footballeur brésilien, né en 1945 et ayant évolué dans les clubs de São Paulo FC, Guarani FC, Atlético Paranaense, SC Corinthians et Coritiba FC.